Новый Луч — топоним в СССР.

 Новый Луч (Комаричский район) — упразднённое в 1986 году село в Комаричском районе Брянской области РСФСР.
 Новый Луч (Севский район) — упразднённый в 1970 году посёлок в Севском районе Брянской области РСФСР.